Doratopteryx är ett släkte av fjärilar. Doratopteryx ingår i familjen Himantopteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Doratopteryx